Воронков, Николай:* Воронков, Николай (1883—?) — российский пловец.
 Воронков, Николай Александрович (1923—?) — советский футболист и тренер.
 Воронков, Николай Львович (род. 1934) — советский и российский художник.